Мо́скоу, Моску́, Моска́у — название ряда населённых пунктов (не Москва в России):

Москоу

Персоналии 
 Москоу, Дэвид (, род. 1974) — американский актёр.

Населённые пункты

США 
 Москоу () — город в штате Айдахо.
 Москоу () — невключённая территория в округе Маскатин штата Айова.
 Москоу (Вермонт) 
 Москоу (Висконсин) 
 Москоу (Западная Виргиния) 
 Москоу (Индиана) 
 Москоу () — городок в округе Стивенс штата Канзас.
 Москоу (Миссисипи) 
 Москоу (Мэн) 
 Москоу (Мэриленд) 
 Москоу (Огайо) 
 Москоу () — боро в округе Лакаванна штата Пенсильвания.
 Москоу () — город в округе Фейетт штата Теннесси.
 Москоу (Техас) 
 Москоу-Миллз (Миссури) 
 Москоу (тауншип, Мичиган) 
 Москоу (тауншип, Миннесота)

Великобритания 
 Москоу () —  деревня в Шотландии.

Индия 
 Москоу () — деревня в штате Керала.

Канада 
 Москоу — хутор в городском округе Stone Mills, штат Онтарио.

Москау

Населённые пункты

Бельгия 
  — пригород Гента.

Нидерланды 
  — хутор в провинции Оверэйсел.
  — хутор в провинции Фрисландия.
 Ньив-Москау () — хутор в провинции Дренте.

См. также 
 Москва (значения)
 Moskau